Johan Hjort kan syfta på:

* Johan Hjort (1835–1905), norsk oftalmolog
 Johan Hjort (1869–1948), norsk fiskeribiolog
 Johan Bernhard Hjort (1895–1969), norsk høyesterettsadvokat 
 Johan Hjort (1922–2001), norsk høyesterettsadvokat